Ри́цци () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Рицци, Бруно (1901—1977) — итальянский троцкист.
 Рицци, Даниела — итальянский литературовед.
 Рицци, Йон Карл — швейцарский кёрлингист.
 Рицци, Марио (1926—2012) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Рицци-Дзаннони, Джованни Антонио (1736—1814) — итальянский картограф и географ.